В Военно-воздушных силах РККА существовало два 295-х истребительных авиационных полка:

 295-й истребительный авиационный полк (первого формирования)
 295-й истребительный авиационный полк (второго формирования)

История переименований 
 295-й истребительный авиационный полк (первого формирования) начал формирование в апреле 1941 г. в Одесском военном округе на аэродроме г. Кировоград.  27.10.1941 г. переименован в 246-й истребительный авиационный полк (согласно устному приказу начальника УТЦ ВВС Южного фронта полковника Комлева штабам 295 и 246 иап, входивших в состав УТЦ, обменяться номерами, печатями и штампами с оставлением личного состава и штабных документов).
 295-й истребительный авиационный полк (второго формирования) создан путём переименования 27.10.1941 г. из 246-го истребительного авиационного полка (согласно устному приказу начальника УТЦ ВВС Южного фронта полковника Комлева штабам 295 и 246 иап, входивших в состав УТЦ, обменяться номерами, печатями и штампами с оставлением личного состава и штабных документов).